Nitocra är ett släkte av kräftdjur. Nitocra ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Nitocra